David Johansson kan syfta på:

 David "Dalle" Johansson (1926–2005), längdskidåkare och Vasaloppsvinnare
 David Johansson (fotbollsspelare) (numera David Lidholm), född 1982, spelade i Hammarby IF (2004-2011)
 David Johansson (fotbollsspelare född 1992), spelare i Örgryte IS
 David Johansson, född 1987, låtskrivare och gitarrist som spelar i Coldtears